kultura – całokształt dorobku ludzkości
 kultura symboliczna
 kultura materialna
 kultura literacka
 kultura – w archeologii: fachowy termin systematyzujący znaleziska
 ogłada, obycie, takt (zobacz: savoir-vivre)
 kultura języka
 „Kultura” – „paryska Kultura”, miesięcznik
 „Kultura” – tygodnik literacki w latach 1931–1932
 „Kultura” – tygodnik społeczno-artystyczny w latach 1936–1939
 „Kultura” – tygodnik literacki w latach 1963–1981
 „Kultura” – tygodnik literacki w latach 1985–1990, jego redaktorami naczelnymi byli Klemens Krzyżagórski, a później Witold Nawrocki.
 Kino Kultura – warszawskie kino
 Kultura – polska grupa muzyczna
 kultura – sztuczna hodowla drobnoustrojów
 kultura tkankowa – metoda rozmnażania wegetatywnego
 kultury bakterii – wyselekcjonowany szczep/gatunek bakterii
 kultura wodna = hydroponika
 kultura gleby – zdolność gleby do nabywania sprawności
 kultura rolna – stan gospodarki rolnej
 TVP Kultura – polska stacja telewizyjna
 Kultura – fikcyjna anarchistyczna cywilizacja z książek Iaina M. Banksa